Нидерцир () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Дюрен.  Население составляет 14 003 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 63 км². Коммуна подразделяется на 7 сельских округов.

Территориальное деление

Экономика
Хамбахский разрез.

Достопримечатоельности 
Хамбахский лес.

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии